Gideon kan henvise til:

 Gideon (bibelsk person), person fra Det Gamle Testamente
 Gideon (film), amerikansk film fra 1998, instrueret af Claudia Hoover
 Gideon (album), studiealbum af Kenny Rogers
 Gideon (band), amerikansk band

Stednavne 
 Gideon (Missouri), USA
 Gideon (Oklahoma), USA

Personer 
 Gideon von der Lühe (1704–1755), dansk amtmand
 Gideon Welles (1802–1878), amerikansk flådeminister
 Gideon J. Pillow (1806–1878), amerikansk jurist, politiker og sydstatsgeneral
 Gideon Sundbäck (1880–1954), svensk-amerikansk opfinder, af den moderne lynlås
 Gideon Emery (født 1972), britisk skuespiller, sanger og stemmelægger

Se også 
 Gideon Force
 Kramper og Jørgensen#Bilen Gideon